w mitologii greckiej:
 Astyoche – córka króla Troi Laomedonta, żona Telefosa
 Astyoche – córka Fylasa, urodziła Heraklesowi Tlepolemosa i Tessalosa
 Astyoche – córka Aktora, matka Ialmenosa i Askafalosa władców Orchomenos
 Astyoche – córka Niobe
 Astyoche – żona Ifikliosa
 Astyoche – żona Erichtoniosa

Przypisy

Bibliografia